Saint-Pierre-du-Mont puede referirse a: 

 Saint-Pierre-du-Mont, comuna francesa situada en Calvados.
 Saint-Pierre-du-Mont, comuna francesa situada en Landas.
 Saint-Pierre-du-Mont, comuna francesa situada en Nièvre.